Willingen Five 2020 – trzecia edycja turnieju Willingen Five, która odbyła się w dniach 7–8 lutego 2020 roku (9 lutego zawody zostały odwołane) na skoczni Mühlenkopfschanze w Willingen w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Do klasyfikacji generalnej turnieju zaliczono wyniki z wszystkich 2 serii konkursowych oraz kwalifikacji.

Zasady przeprowadzania konkursów w ramach Willingen Five były takie same, jak podczas innych zawodów Pucharu Świata.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Willingen Five 2020 był Volkmar Hirsch oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Franck Salvi, a jego asystentem – Stefan Wolf. Kontrolą sprzętu zajmowali się Sepp Gratzer oraz Horst Tielmann.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursów indywidualnych – 8 lutego 2020

Pierwszy konkurs indywidualny – 8 lutego 2020

Drugi konkurs indywidualny – 9 lutego 2020 
Konkurs został odwołany ze względów bezpieczeństwa.

Klasyfikacje generalna

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2019/2020
Puchar Świata w skokach narciarskich w Willingen
2020
2020 w Niemczech